Der 36. Giro d’Italia wurde in 21 Abschnitten und 4035 Kilometern vom 12. Mai bis zum 2. Juni 1953 ausgetragen und vom Italiener Fausto Coppi gewonnen. Von den 112 gestarteten Fahrern erreichten 72 das Ziel in Mailand.

Verlauf

Endstände 

Radrennen 1953
1953